Lars Larsson puede referirse a:

 Lars Larsson (1962-2015), futbolista y entrenador sueco.
 Lars Larsson (1911-1993), atleta sueco.
 Lars Larsson (1947), arqueólogo sueco.